Вик-сюр-Сер:

 Вик-сюр-Сер — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Вик-сюр-Сер — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Канталь.